Le patronyme , Emmery, , Embry, Eymerie ou  désigne soit:
 une graphie d' , forme romane du prénom germanique Emmerik (haim-rîk); 
 une déviation du patronyme  (du prénom Amauray).

 Claude Nicolas Emmery (1746-1826), homme politique français ;
 Henri Emmery (1815-1879), homme politique français ;
 Isabelle Emmery (née en 1966), femme politique belge bruxelloise ;
 Jacques Emmery de Grozyeulx (1783-1839), militaire et homme politique français ;
 Jean-Louis Emmery (1742-1823), homme politique français ;
 Jean-Marie Joseph Emmery (1754-1825), homme politique français.